Laevapex är ett släkte av snäckor. Laevapex ingår i familjen Ancylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
Laevapex